Tuttle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tuttle (North Dakota)
Tuttle (Oklahoma)